Z33 peut faire référence :

 Grossesse constatée fortuitement, d'après la classification internationale des maladies ;
 Z33, une institution artistique située à Hasselt, en Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres